

Каратерецький сільський округ — сільський округ, Майський район, Павлодарська область
 Каратерецький сільський округ — сільський округ, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область